Arkhashan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Ark'ashen, vattendrag, Aragatsotn,

Iran 

 Ārkhāshān, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar